Rávan (Lítla Dímun), berg op Faeröer met een hoogte van 414 meter
 Rávan (Suðuroy), berg op Faeröer met een hoogte van 432 meter